Zehmemoos bezeichnet folgende geografische Objekte im Land Salzburg:
 historisch einen Teil des Bürmooser Moors
 einen Ortsteil der Gemeinde Bürmoos, s. Zehmemoos (Gemeinde Bürmoos)